„Get Your Sting and Blackout World Tour“ е най-продължителното и най-голямо световно концертно турне на германската рок група „Скорпиънс“. То започва след издаването на студийния им албум Sting in the Tail през 2010 г. Европейските концертни дати са последвани от такива в Съединените щати, Южна Америка и Азия. Въпреки че според членовете на групата, това ще бъде последното им турне преди тяхното оттегляне от музикалната сцена, това не се случва и „Скорпиънс“ организират следващо такова във връзка с 50-а годишнина на групата 50th Anniversary World Tour.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Джеймс Котак – барабани
 Павел Мончивода – бас
 Йоан Фрьонзон – барабани, ударни, задни вокали (на мястото на Джеймс Котак от април 2014 до септември 2014)

Дати

Изпълнявани песни 
 От In Trance: „In Trance“
 От Virgin Killer: „Pictured Life“, „Catch Your Train“
 От Taken by Force: „We'll Burn the Sky“, „He's A Woman – She's A Man“
 От Lovedrive: „Loving You Sunday Morning“, „Another Piece of Meat“, „Always Somewhere“, „Coast to Coast“, „Is There Anybody There?“, „Holiday“
 От Animal Magnetism: „Make it Real“, „The Zoo“, „Animal Magnetism“
 От Blackout: „Blackout“, „No One Like You“, „Dynamite“, „Arizona“, „When the Smoke Is Going Down“
 От Love at First Sting: „Bad Boys Running Wild“, „Rock You Like a Hurricane“, „Coming Home“, „Big City Nights“, „Crossfire“, „Still Loving You“, „I'm Leaving You“
 От World Wide Live: „Six String Sting“
 От Savage Amusement: „Rhythm of Love“
 От Crazy World: „Tease Me Please Me“, „Wind of Change“, „Hit Between the Eyes“, „Send Me an Angel“
 От Live Bites: „Living for Tomorrow“
 От Face the Heat: „Alien Nation“, „His Latest Flame“
 От Pure Instinct: „You and I“
 От Moment of Glory: „We Don't Own the World“, „Midnight in Moscow“
 От Acoustica: „Dust in the Wind“
 От Unbreakable: „New Generation“, „Love 'Em or Leave 'Em“
 От Humanity Hour I: „The Game of Life“, „321“
 От Live at Wacken Open Air: „Kottack Attack“
 От Sting in the Tail: „Raised on Rock“, „Sting in the Tail“, „The Good Die Young“, „The Best Is Yet to Come“
 От Comeblack: „Tainted Love“
 От MTV Unplugged in Athens: „Dancing with the Moonlight“, „Delicate Dance“, „Love is the Answer“, „Follow Your Heart“, „Rock 'n' Roll Band“

Най-чест сетлист 
 „Sting in the Tail“
 „Make It Real“
 „Is There Anybody There?“ / „Bad Boys Running Wild“
 „The Zoo“
 „Coast to Coast“
 „Loving You Sunday Morning“
 „Living for Tomorrow“ (в Русия)
 „The Best Is Yet to Come“ / „Rhythm of Love“
 „Send Me an Angel“ / „Always Somewhere“
 „Holiday“
 „Raised on Rock“
 „Tease Me Please Me“
 „Hit Between the Eyes“ / „Dynamite“
 „Kottak Attack“
 „Blackout“
 „Six String Sting“
 „Big City Nights“

На бис:
 „Still Loving You“
 „Wind of Change“
 „No One Like You“ (в Америка)
 „Rock You Like a Hurricane“
 „When the Smoke Is Going Down“

Гост музиканти 
 19 юни 2010 – Винс Нийл за „Another Piece of Meat“
 24 юли 2010 – Михаел Шенкер за „Another Piece of Meat“ и Херман Раребел за „No One Like You“
 3 август 2010 – Вини Пол Ебът за „No One Like You“
 4 август 2010 – Джеф Кейт от Тесла и Стефан Персли от Рат за „Rock You Like a Hurricane“ и Уорън ДеМартини, Боби Блотзер от Рат за „No One Like You“
 7 август 2010 – Дон Докен за „Another Piece of Meat“
 16 август 2010 – Тесла за „Another Piece of Meat“
 21 август 2010 – Михаел Шенкер за „Another Piece of Meat“ и Кармин Апайс за „No One Like You“
 11 септември 2010 – Андреас Кисер от Сепултура за „Rock You Like a Hurricane“
 21 ноември 2010 – Херман Раребел за „No One Like You“
 22 юли 2011 – Таря Турунен за „The Good Die Young“
 2 юни 2012 – Ули Джон Рот

Софийски Филхармоничен оркестър на 19, 22, 23, 26 и 29 октомври, 5 и 7 ноември 2013, 24 и 28 март 2014 година.

Гост участия от страна на Скорпиънс 
 30 март 2010 – Лондон, Англия, Роял Албърт Хол – Във връзка с юбилейния 80-и рожден ден на Михаил Горбачов, Скорпиънс изпълняват песните „Wind of Change“ и „Rock You Like a Hurricane“ заедно с Лондонския симфоничен оркестър
 8 ноември 2011 – Париж, Франция, Канал + – Скорпиънс изпълняват „Still Loving You“, „Sting in the Tail“ и „Rock You Like A Hurricane“ във френско телвизионно шоу.
 1 януари 2012 – Берлин, Германия, Бранденбургска врата – Кратка част от инструментала на „Wind of Change“ веднага след полунощ в новогодишната нощ, след това групата изпълнява „Rock You Like a Hurricane“ и „Tainted Love“.

Поддържащи изпълнители 
 2010 Едгай (Специален гост в Германия), Карелия, Синдарела, Рат, Грейт Уайт, Докен и др.
 2011 май иннер Бърнинг и др.
 2012 Електрик Дъкс (във Франция), 12 и 13 май, 15 и 17 декември – Айсбрейхер, 8 декември 2012 – Сандвикен – Скънк Ананси, Северна Америка: Тесла, Куинзрайк и др.
 2013 Специален гост – Аксепт на 13 ноември

Отменени/Отложени дати 
 20 април 2010 – Минск, Беларус – Minsk Arena (Отлагането се дължи на полет проблеми за барабанист Джеймс Котак, насрочен за 29 април)
 30 юни 2010 – Колумбос, Охайо – Lifestyle Communities Pavilion (Отменен поради заболяване на Клаус Майне)
 6 октомври 2010 – Атина, Гърция – Peace and Friendship Stadium (Отменен поради заболяване на Клаус Майне, насрочен за 27 октомври)
 9 октомври 2010 – София, България – Стадион Академик (Отменен поради заболяване на Клаус Майне, насрочен за 25 октомври)

Източници 

Музикални турнета от 2010 година
Музикални турнета от 2011 година
Музикални турнета от 2012 година
Музикални турнета от 2013 година
Музикални турнета от 2014 година
Турнета на „Скорпиънс“